Direction Générale de la Surveillance du Territoire, Marokkaanse veiligheidsdienst
 Direction de la Surveillance du Territoire, Voormalige Franse veiligheidsdienst